Дерксен () — фамилия.

Известные носители 
 Дерксен Андрей Андреевич (род. 1964) — российский бегун, ультрамарафонец.
 Дерксен, Лев Андреевич (род. 1991) — российский регбист.
 Дерксен, Герт-Ян (род. 1975) — нидерландский гребец, призёр кубков мира по академической гребле 1999 и 2004 годов.
 Дерксен, Ян (1919—2011) — нидерландский велогонщик, неоднократный чемпион мира.